Sophie von Württemberg (oder Sophia von Württemberg) ist der Name folgender Personen:

 Sophie von Württemberg (1343–1369), Herzogin von Lothringen, Ehefrau von Johann I. (Lothringen)
 Sophie von Württemberg (1563–1590), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar
 Sophie von Württemberg (1818–1877), Ehefrau von Wilhelm III., Königin der Niederlande

Siehe auch:
 Barbara Sophia von Brandenburg, durch Heirat Herzogin von Württemberg
 Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg-Bayreuth (1732–1780), durch Heirat Herzogin von Württemberg
 Friederike Dorothea Sophia von Brandenburg-Schwedt (1736–1798), durch Heirat Herzogin von Württemberg